Tenuta (o magione) – grande dimora, presente nelle grandi proprietà rurali
 Tenuta (o fondo) – possedimento terriero, appezzamento di terreno
 Tenuta meccanica – apparecchiatura meccanica atta ad isolare due ambienti
 Tenuta di strada – concetto dell'ingegneria meccanica
 Tenuta – in fonetica, fase centrale dell'articolazione
 Judy Tenuta – attrice, comica e musicista statunitense
 Saverio Tenuta – fumettista italiano